Charles Brownlow kan syfta på:

* Charles Brownlow, 1:e baron Lurgan (1795–1847), irländsk politiker
 Charles Brownlow, 2:e baron Lurgan (1831–1882), irländsk politiker
 Charles Henry Brownlow (1831–1916), brittisk militär